Ruzindana ist der Nachname von:
 Joseph Ruzindana, ruandischer Geistlicher
 Nsoro Ruzindana (* 1989), ruandischer Fußballschiedsrichter